Boitron (Orne)
 Boitron (Seine-et-Marne)